4193 Salanave è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1471130 UA e da un'eccentricità di 0,1782679, inclinata di 1,88581° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1981
Salanave